Crion est un nom propre français et québécois qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Crion, commune française du dêpartement de la Meurthe-et-Moselle en région Grand Est ;
 , lac du Canada dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean et la province du Québec.